Pagani – seguaci del paganesimo

Geografia 
 Pagani – comune italiano in provincia di Salerno
 Nocera dei Pagani – vecchia denominazione di una città formata da 5 attuali comuni della provincia di Salerno
 Pagani – località italiana frazione del comune di Nardò

Persone 
 Pagani – nobile famiglia toscana
 Abbondanzio Pagani – calciatore italiano
 Abramo Pagani – ex calciatore italiano
 Alberto Pagani – pilota motociclistico italiano
 Alberto Pagani – politico italiano
 Aldo Pagani – musicista, compositore e produttore discografico italiano
 Alessandro Maria Pagani – vescovo cattolico italiano
 Alice Pagani – attrice e modella italiana
 Amedeo Pagani – produttore cinematografico e sceneggiatore italiano
 Angelo Pagani (1988) – ex ciclista su strada italiano
 Cesare Pagani – arcivescovo cattolico italiano
 Daniele Pagani – attore italiano
 Daniele Pagani – ex altista italiano
 Emiliano Pagani – fumettista italiano
 Enrico Pagani – cestista italiano
 Federico Pagani – pallanuotista italiano
 Francesco Pagani, detto Francesco da Milano – pittore del XV-XVI secolo
 Guido Pagani – medico e alpinista italiano
 Herbert Pagani – cantautore, disc-jockey, poeta, scrittore e artista italiano
 Horacio Pagani – imprenditore argentino, fondatore della Pagani Automobili
 Maghinardo Pagani – condottiero e politico italiano
 Marcelo Pagani – ex calciatore argentino
 Marco Pagani – doppiatore e attore italiano. 
 Maurizio Pagani – politico italiano
 Mauro Pagani – polistrumentista, compositore e produttore discografico italiano
 Max Pagani – conduttore radiofonico italiano
 Nello Pagani – pilota motociclistico e automobilistico italiano
 Nicola Carlo Pagani – calciatore italiano
 Paolo Pagani – pittore italiano
 Pier Carola Pagani – ex marciatrice italiana
 Ugo de' Pagani o Hugues de Payns – cavaliere medievale francese
 Umberto Pagani – politico, sindacalista e partigiano italiano
 Vincenzo Pagani – pittore italiano
 Walter Pagani – ex cestista e dirigente sportivo uruguaiano

Aziende
 Pagani – casa automobilistica italiana
 Pagani – azienda alimentare italiana

Altro 
 Pagani – cognome italiano
 Pagani – soprannome di un tratto della SP45 Villasanta – Vimercate, strada provinciale della Provincia di Monza e della Brianza
 Museo d'arte moderna Pagani, noto semplicemente come museo Pagani – spazio espositivo di Castellanza, provincia di Varese
 Palazzo Bracci Pagani – bene monumentale nel centro storico di Fano, provincia di Pesaro e Urbino
 Villa Pagani Della Torre – villa storica di Corbetta, città metropolitana di Milano

Pagine correlate 
 Pagano